Võru peut désigner :
 Võru, un bourg d'Estonie ;
 Võru, une ancienne commune d'Estonie incluant le bourg du même nom ;
 Võru, une commune créée en 2017 en fusionnant plusieurs anciennes communes dont celle de Võru.